«John the Revelator» / «Lilian» () — двойной сингл группы Depeche Mode из альбома Playing the Angel, выпущенный в июне 2006 года. Издавался на различных физических носителях (CD, DVD, грампластинка), а также в цифровой дистрибуции, причём треклисты каждого издания различны. Это первый двойной сингл группы с момента выхода сингла «Blasphemous Rumours» / «Somebody» в 1984 году.

Форматы и списки композиций

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле, тексты песен «John the Revelator» и «Lilian» на официальном сайте Depeche Mode

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Видеоклипы Depeche Mode
Песни, написанные Мартином Гором